Gupta Technologies, LLC была компанией-разработчиком программного обеспечения. Её главные продукты: реляционная система управления базами данных (СУБД) SQLBase, и система быстрой разработки приложений (RAD) под названием Team Developer (также известный как SQLWindows). Компания считается поставщиком первой в мире клиент-серверной реляционной системы управления базами данных (СУБД), которая работала на персональных компьютерах (ПК), а не на мини-компьютерах.

Компанию основал в 1984 году Уманг Гупта (), бывший вице-президент и генеральный менеджер отдела микрокомпьютерных продуктов в корпорации Oracle. Первым продуктом Гупта был SQLBase, а затем SQLWindows, который объединял SQLBase с графическим интерфейсом пользователя (GUI) и языком программирования для создания бизнес-приложений. Продукт SQLWindows был одним из первых средств разработки графического интерфейса для Microsoft Windows. Компания стала публичной в 1993 (NASDAQ: GPTA).

Название компании было изменено на Centura Software в конце 1990-х годов.

В начале 2001 г. на базе Centura Software основаны две новые корпорации: Gupta Technologies и Mbrane. Причина этого — приобретение в январе 2001 г. американской корпорацией Platinum Equity e-business подразделения Centura. Это подразделение, получившее название Gupta Technologies, занималось следующими продуктами:
 средство разработки CTD 2000
 СУБД SQLBase (нацелена на применение в небольших устройствах, таких как карманные компьютеры и сотовые телефоны)
 средство репликации и распределения данных SQLBase Exchange.

Другая часть Centura Software получила название Mbrane и стала заниматься исключительно мобильными решениями и встроенными СУБД. Это сегмент рынка, приносивший Centura Software наибольшую прибыль. Продукты Mbrane:
 СУБД Velocis
 RDM (новое название — Touchpoint 2)
 Touchpoint 1 и Touchpoint 3, служащие для подключения мобильных и беспроводных устройств к корпоративным серверам и базам данных.

Centura Software попала под главу 11 Кодекса о банкротстве в августе 2001 года, и Комиссия по ценным бумагам и биржам отменила регистрацию обыкновенных акций Centura в декабре 2004 года. После банкротства, некоторые активы были сохранены в возрождающейся Gupta Technologies LLC, которая была приобретена корпорацией Unify в сентябре 2006 года.

Головной офис Gupta/Centura был в Редвуд Шоз (Redwood Shores), Калифорния.

История SQLWindows/Team Developer 

В 1988 году вышла SQLWindows 1.0 для Microsoft Windows 2.0 (выпущена для Windows/386)

Далее вышло несколько версий:
 В 1995 году вышла SQLWindows Desktop Edition 5.0.2
 В 1997 году вышла SQLWindows Corporate Edition 5.0.4
 Последняя 16-битная версия — Gupta SQLWindows (16-bit) 5.0.5

В 1996 году вышла 32-битная версия Team Developer 1.0 — Centura SQLWindows (32-bit) 1.0

С 1997 года компания называлась Centura

Далее выходили:

 Centura Team Developer 1.1
 Centura Team Developer 1.1.1 (июнь 1997)
 Centura Team Developer 1.2
 Centura Team Developer 1.5
 Centura Team Developer 1.51 (в мае 2001 вышел PTF6)
 Centura Team Developer 2.0

В 2001 году вышла Centura Team Developer 2.1

В 2003 году вышла Gupta Team Developer 3.0

В 2004 году вышла Gupta Team Developer 3.1

В 2006 году вышла Gupta Team Developer 2005

В 2007 году интеграция Gupta Technologies с Unify

В 2007 году вышла Gupta Team Developer 4.2

В 2007 году вышла Gupta Team Developer 5.0 for Linux

В 2008 году вышла Unify Team Developer 5.1 с поддержкой Unicode

В начале 2010 года вышла Team Developer 5.2

В конце 2010 года вышла Unify Team Developer 6.0 .NET
 В декабре 2010 вышел Team Developer 6.0 SP1

В марте 2012 года вышла Unify Team Developer 6.1 .NET для Windows 7 (32 и 64 бита)

В ноябре 2012 года компанию переименовали обратно в Gupta Technologies.

В 2013 году вышла Gupta Team Developer 6.2 для Windows 8 (32 и 64 бита)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт GUPTA
 http://en.oreilly.com/velocity2009/public/schedule/speaker/27957 
 Веб-сайт корпорации Unify (включая ссылки на документацию по продукту)
 Распоряжение о приостановлении торговли акциями Gupta
 Umang Gupta Chair
 The management team at Keynote

Ссылки по Team Developer 
 Советы и хитрости Unify Team Developer
 Большая коллекция примеров Gupta Team Developer
 Примеры Gupta, Centura, SQLWindows

Платформы программирования
Компании, основанные в 1984 году